Olaszország
Mariano Comense, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Mariano del Friuli, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Gorizia megyében